Lisaico (Lissa-Ico, Lisa-Ico) bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia im Suco Dato, siehe Dato (Liquiçá)
 einen Ort im Suco Lissadila, siehe Lissadila
 eine Aldeia im Suco Vatuvou, siehe Vatuvou